

Sigle
Nederlandse Kabelfabriek – azienda olandese di cavi elettrici fondata nel 1913

Codici 
 nkf – codice ISO 639-3 della lingua ipui aga